GNU Paint, également connu sous le nom de gpaint, est un éditeur d'images  pour Linux similaire à GIMP ou Microsoft Paint. C'est un logiciel libre sous licence publique générale GNU version 3 qui fait partie du projet GNU.

Vue d'ensemble 
Les fonctionnalités de gpaint incluent :
 Outils de dessin tels que ovales, à main levée, polygone et texte, avec remplissage ou ombre pour les polygones et les formes à main levée fermées.
 Couper-coller en sélectionnant des régions irrégulières ou des polygones.
 Support d'impression préliminaire utilisant gnome-print.
 Interface utilisateur moderne et conviviale avec des palettes d'outils et de couleurs.
 Édition de plusieurs images dans une seule instance du programme.
 Toutes les fonctionnalités de traitement d'image présentes dans Xpaint.

Notes et références 

Éditeur d'image matricielle
Logiciel pour Linux